Чебышёв (распространено произношение Че́бышев, отступающее от старой ) — русская фамилия.

Чебышёвы — дворянский род.

Известные носители 
 
 Чебышёв, Владимир Львович (1832—1905) — русский военный, конструктор стрелкового оружия.
 
 Чебышёв, Пафнутий Львович (1821—1894) — русский математик, академик.
 
 

 Чебышёв-Дмитриев, Александр Павлович (1835—1877) — русский юрист.

См. также 
 Чебышёва-Дмитриева, Евгения Александровна (1859—1923) — русская общественная деятельница, писательница.
 Чебышёв — кратер на Луне, названный в честь П. Л. Чебышёва.

Примечания